Гэбриел () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гэбриел, Питер (; род. 1950) — английский музыкант, певец и автор песен; один из основателей группы Genesis.
 Гэбриел, Андреа (; род. 1978) — американская актриса, сценарист, продюсер, певица, автор песен, композитор, гитаристка, пианистка и клипмейкер.
 Гэбриел, Бетти (; род. 1981) — американская актриса.
 Гэбриел, Сейшелл (; род. 1991) — американская актриса и певица, известная по роли принцессы Юи в фильме Повелитель стихий.

См. также 
 Джастин Гэбриел — профессиональный южноафриканский рестлер.